Streliza (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Streliza (Woronesch, Semiluki), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Woronesch, Rajon Semiluki

ländliche Siedlungen, Dörfer und Weiler:
 Streliza (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Streliza (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Streliza (Kostroma, Neja), in der Oblast Kostroma, Rajon Neja
 Streliza (Kostroma, Parfenjewo), in der Oblast Kostroma, Rajon Parfenjewo
 Streliza (Kostroma, Soligalitsch), in der Oblast Kostroma, Rajon Soligalitsch
 Streliza (Kursk), in der Oblast Kursk
 Streliza (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Streliza (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Streliza (Orjol), in der Oblast Orjol
 Streliza (Twer), in der Oblast Twer
 Streliza (Wologda, Charowsk, Kubinski), in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk, Landgemeinde Kubinski
 Streliza (Wologda, Charowsk, Slobodskoi), in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk, Landgemeinde Slobodskoi
 Streliza (Wologda, Tarnoga), in der Oblast Wologda, Rajon Tarnoga
 Streliza (Woronesch, Ostrogoschsk), in der Oblast Woronesch, Rajon Ostrogoschsk

Gewässer
 Streliza (Düna), linker Nebenfluss der Düna